Der Menschenfeind – film del 1923 diretto da Rudolf Walther-Fein
Der Menschenfeind – film tv del 1976 diretto da Rudolf Noelte
Der Menschenfeind – film tv del 1998 diretto da Werner Düggelin